Суперлига 2008/2009 годов () — 69-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Динамо Тирана» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

2008/2009
Албания
Албания
Спорт в Албании в 2008 году
Спорт в Албании в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009